Ruhland kan som auktorsförkortning betyda:

 Wilhelm Ruhland
 Wilhelm Willy Otto Eugen Ruhland

Robotskapade auktorsförkortningar